Эль-Файю́м — многозначный термин.

 Эль-Файюм — город в Египте.
 Эль-Файюм — одна из мухафаз Египта.
 Эль-Файюм — оазис к юго-западу от Каира, северная граница Верхнего Египта.

См. также 
 Фаюмская культура